Thomas Bell peut désigner :
 Thomas Bell (1573-1610), prêtre catholique anglais renégat, devenu persécuteur de catholiques ;
 Thomas Bell (1792-1880), zoologue britannique ;
 Thomas Bell (1863-1945), homme politique canadien :
 Thom Bell (1943-2022), auteur-compositeur, arrangeur et producteur de disques américain.